Тутэйшыя — белорусский термин, буквально означающий «местные» или «здешние». Исторически белорусы так именовали себя, чтобы отличить от поляков или русских.

Под тем же названием известны:
 «Тутэйшыя» (в русском переводе — «Здешние») — сатирическая трагикомедия Янки Купалы об историческом выборе белорусов (название используется в негативно-ироничном смысле).
 Тутэйшыя — неформальное молодёжное движение в Белорусской ССР времён перестройки. Прекратило существование в 1990-е гг.
 «Тутэйшыя» — белорусский художественный фильм 1993 г. по мотивам пьесы.
 «» — белорусско-польский художественный фильм 2007 г. (канал Belsat), запрещённый на территории Белоруссии.